Werner IV. bezeichnet folgende Personen:

 Werner IV. († vor 891), Graf im Wormsgau, siehe Walaho IV.
 Werner IV. (Maden) (~1060–1121), Graf von Maden und im Neckargau, Burggraf von Worms